Ломњице могу бити:

 Ломњице (Брно-околина), варошица у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ломњице (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Ломњице (Соколов), насељено мјесто у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република